Георги Шишков може да се отнася за:

 Георги Шишков (1865 – 1943) – български зоолог
 Георги Шишков (1912 – 1991) – български математик и философ
 Георги Шишков (1939 – 1999) – български геолог